Камара е омограф (многозначна дума) в българския език, който може да се отнася за:

 Ка̀мара – парламент (виж Еднокамарен парламент) или част от парламент (виж Двукамарен парламент, разделен обикновено на горна и долна ка̀мара), както и сградата, където съответният парламент заседава
 Ка̀мара – организация, която ръководи или подпомага даден икономически сектор, например Търговска ка̀мара, Стопанска ка̀мара
 Кама̀ра – купчина от нахвърляни или подредени еднородни предмети

Примери със значение на парламент 
 Камара на лордовете – горната камара на парламента на Обединеното кралство
 Камара на общините – долната камара на парламента на Обединеното кралство
 Камара на представителите – наименованието на част от парламента на някои държави
 Камара на депутатите – наименованието на долната камара на парламента на някои държави

Примери със значение на организация

България 
 Българска стопанска камара – неправителствена организация на българските работодатели, създадена 1980 г.
 Софийска търговско-промишлена камара – нестопанска организация, създадена 2005 г., наследник на Софийската търговско-индустриална камара
 Българо-швейцарска търговска камара – организация с нестопанска цел, създадена 2004 г.
 Камара на архитектите в България – професионална организация на архитектите, ландшафтните архитекти и урбанистите 
 Камара на експертите – центристка политическа партия, създадена 2003 г.
 Камара на народната култура – казионна организация, съществувала 1943 – 1948 г.
 Върховна стопанска камара – казионна организация, съществувала 1943 – 1948 г.

САЩ 
 Американска търговска камара – нестопанска организация на множество търговски асоциации

Личности 
 Хавиер Камара (р. 1967) – испански актьор

Топоними 
 Камара – връх в Берковска планина
 Камара – бивше село в Гърция

Вижте също 
 Камарата – градче и община в Южна Италия
 Камари (дем Ксилокастро-Евростини) – село в Гърция
 Камари (дем Санторини) – село на остров Санторини, Гърция
 Камарето – село в Гърция